Gæsling kan henvise til flere artikler:

 Gås — hvor ungerne hedder gæslinger
 Pile-slægten – hvor de uudsprungne rakler kaldes gæslinger